Friend of a Friend - пісня чеського гурту Lake Malawi
 Friend of a Friend - пісня гурту Foo Fighters